Новая Жизнь — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области в составе Сергиевского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 24 километра по прямой на восток-северо-восток от районного центра посёлка Первомайский.

История 
Известен посёлок с 1920-х годов. Здесь располагалось товарищество «Новая Жизнь», затем колхоз имени Орджоникидзе.

Население 
Постоянное население составляло 81 человек в 2002 году (русские 67 %), 71 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)